Мужской марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2009 года прошёл 22 августа по улицам Берлина.

Призёры

Результаты 

CR — рекорд чемпионатов мира, NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне, DNF — не финишировал, DNS — не стартовал.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009